Hänichen steht für:
 Hänichen (Bannewitz), ein Ortsteil der sächsischen Gemeinde Bannewitz im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
 Hänichen (Harzgerode), ein Ortsteil der Stadt Harzgerode im Landkreis Harz in Sachsen-Anhalt
 Hänichen (Leipzig), eine Gemarkung im Leipziger Ortsteil Lützschena-Stahmeln, Sachsen

Hänichen oder Haenichen ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel Hänichen (1566–1619), deutscher Lehrer und Theologe
 Felix Oskar Hänichen (1865–1946), deutscher Kaufmann und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Friedrich Hänichen (1883–1962), Jurist und Kommunalpolitiker
 Gustav Hänichen (um 1860–1924), deutscher Architekt
 Martin Haenichen (1894–1933), deutscher Flugpionier
 Wilhelm Haenichen (1866–1945), Generalmajor, Provinziallandtags-Abgeordneter für Niederschlesien

Siehe auch:
 Hähnichen
 Hähnchen
 Hänchen